Figlie di Maria Ausiliatrice, dette anche Salesiane di Don Bosco
Figlie di Maria di Masaka, dette Bannabikira (sigla D.M.B.) – istituto religioso fondato in Uganda
Figlie di Maria (sigla D.M.) – istituto religioso del rito siro-malankarese fondato a Marthandom 
Figlie di Maria di Saint-Denis (sigla F.D.M.) – istituto religioso fondato sull'isola di Riunione
Figlie di Maria e Giuseppe, dette anche Dame di Maria (sigla D.M.J.) – istituto religioso fondato a Aalst
Figlie di Maria, Madre della Chiesa
Figlie di Maria, Madre della Chiesa
Figlie di Maria Santissima dell'Orto, dette anche Gianelline
Figlie di Santa Maria della Divina Provvidenza
Figlie di Santa Maria di Leuca
Figlie di Santa Maria della Presentazione
Filippesi Figlie di Maria Addolorata
Società delle Figlie del Cuore di Maria
Suore Orsoline Figlie di Maria Immacolata, dette anche Orsoline di Verona

Pagine correlate 
Figlie di Maria Immacolata